Verbeet ist der Familienname folgender Personen:

 Gerdi Verbeet (* 1951), niederländische Politikerin
 Markus Verbeet (* 1974), deutscher Jurist und Journalist
 Willem Verbeet (1801–1887), niederländischer Obst- und Blumenstilllebenmaler